Сен-Мало-1 () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Иль и Вилен. Входит в состав округа Сен-Мало.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года . В его состав вошли отдельные коммуны упраздненных кантонов Канкаль и Сен-Мало-Сюд.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Канкаль (5 147 чел.)
 Ла-Гуэньер (1 919 чел.)
 Сен-Кулон (2 788 чел.)
 Сен-Мало (30 187 чел.) (северные и центральные кварталы)
 Сен-Мелуар-дез-Онд (4 211 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 37,1 % голосов против 17,4 % у Марин Ле Пен и 17,3 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 69,4 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 28,7 %, Франсуа Фийон – 25,6 %, Жан-Люк Меланшон – 17,2 %, Марин Ле Пен – 14,4 %; 2 тур: Макрон – 76,5 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 31,8 %, Франсуа Олланд — 29,0 %, Марин Ле Пен — 12,7 %; 2 тур: Саркози — 50,7 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Иль и Вилен представляют вице-мэр города Сен-Мало Флоранс Абади (Florence Abadie) и вице-мэр коммуны Канкаль Марсель Ле Моаль (Marcel Le Moal) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Коммуны департамента Иль и Вилен